Кешав Шрестха (, род. 1973) — непальский шахматист.

Чемпион Непала 2006 и 2014 гг.

В составе сборной Непала участник шести шахматных олимпиад (2004, 2006, 2010, 2012, 2014, 2016 гг.),  по рапиду Азиатских игр в помещениях 2007 г. (на тех же играх участвовал в личном блиц-турнире и личном турнире с классическим контролем).

В 2007 г. представлял Непал в зональном турнире.

В 2015 г. участвовал в чемпионате Азии.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии К. Шрестхи в базе Chessgames
 Личная карточка К. Шрестхи на сайте 365Chess
 Выступления К. Шрестхи на шахматных олимпиадах
 Выступления К. Шрестхи на Азиатских играх в помещениях

Шахматисты Непала
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад